

Patronymie 

 Andrew Carnegie (1835-1919), industriel et philanthrope américain qui a donné son nom à :
 Carnegie Hall à New York
 Carnegie Museum of Art, musée d'art américain situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie
 Carnegie Institution de Washington
 Université Carnegie-Mellon de Pittsburgh
 la Fondation Carnegie pour la Paix Internationale et ses Centres Carnegie
 la Fondation Carnegie pour la promotion de l'enseignement
 la Bibliothèque Carnegie de Curepipe à l'île Maurice
 la bibliothèque Carnegie de Reims en France
 Dale Carnegie (1888-1955), auteur et conférencier américain
 Rane Carnegie (né en 1985) est un joueur canadien de hockey sur glace

Toponymie

 Lac Carnegie en Australie ;
 Carnegie, ville américaine située en Oklahoma ;
 Carnegie, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Sport hippique 

 Carnegie est un cheval de course entrainé par André Fabre, lauréat du Prix de l'Arc de Triomphe en 1994.

Sport
Homonymie de patronyme